John Ireland (theoloog) (ca.1440-1495), Schots theoloog en diplomaat
 John Ireland (bisschop) (1838–1918), Amerikaans Rooms-katholieke bisschop
 John Ireland (componist) (1879-1962), Engelse componist en pianist
 John Ireland (acteur) (1914–1992), Canadees acteur en filmregisseur